Latty bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Latty (Iowa)
 Latty (Missouri)
 Latty (Ohio)